Винсент Спано (; ) — американский актёр.

Биография 
Винсент Спано родился 18 октября 1962 года в Бруклине, Нью-Йорк, США, в итальянской семье. Женат на Крис Спано, воспитывает вместе с ней ребёнка.

Начал свою кинокарьеру уже в 14 лет под псевдонимом Винсент Стюарт, но играл на тот момент в основном в малобюджетных фильмах. С 16 лет снимается под своим настоящим именем.

В 1983 году снялся в фильме «Крошка, это ты!». В 1985 году снялся в фильме «Творец». В 1986 году был номинирован на премию «CableACE Award» в категории «Лучший актёр фильма или мини-сериала» за роль в телефильме «Кровные узы».

Фильмография

Примечания

Ссылки